Rocky Creek ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 Rocky Creek (Alder Creek), Nebenfluss des Alder Creek im Gila County, Arizona
 Rocky Creek (Tallahala Creek), Nebenfluss des Tallahala Creek, Mississippi

in Australien:
 Rocky Creek (Bogie River), Nebenfluss des Bogie River in Queensland
 Rocky Creek (Broughton River), Nebenfluss des Broughton River (Burdekin River) in Queensland
 Rocky Creek (Cape River), Nebenfluss des Cape River (Burdekin River) in Queensland
 Rocky Creek (Carron River), Nebenfluss des Carron River in Queensland
 Rocky Creek (Gilbert River), Nebenfluss des Gilbert River (Golf von Carpentaria) in Queensland
 Rocky Creek (Hann River), Nebenfluss des Hann River (North Kennedy River) in Queensland
 Rocky Creek (Kennedy River), Nebenfluss des Kennedy River in Queensland
 Rocky Creek (Lynd River), Nebenfluss des Lynd River in Queensland
 Rocky Creek (Malbon River), Nebenfluss des Malbon River in Queensland
 Rocky Creek (Stawell River), Nebenfluss des Stawell River in Queensland

Rocky Creek ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rocky Creek (Florida), Ort in Florida

Siehe auch:
 Rock Creek
 Rocky Brook